Een volk in Bolivia en Peru; zie Aymara (volk)
Een taal gesproken in vooral Bolivia en Peru, zie Aymara (taal).